Ра́йвис Бу́шманис (; ) — латвийский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : золото (2016, ), серебро (2014), бронза (2012, 2017).
 : золото (2006, 2007, 2008, 2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Латвии